Еловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Еловское сельское поселение — входит в Еловский район Пермского края
 Еловское сельское поселение — входит в Ярский район Удмуртии